Buschmanow () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wladimirowitsch Buschmanow (* 1978), russischer Fußballspieler 
 Jewgeni Alexandrowitsch Buschmanow (* 1971), russischer Fußballspieler